Mandello ist der Name der italienischen Gemeinden

Mandello del Lario, Provinz Lecco (Lombardei)
Mandello Vitta, Provinz Novara (Piemont)

Mandello ist ein Familienname
 Karl Mandello (1829–1906), ungarischer Volkswirt
 Julius Mandello (1868–1919), ungarischer Jurist
 Jeanne Mandello (1907–2001), deutsche Fotografin

Siehe auch:

 Mantello (Begriffsklärung)
 Mondello (Begriffsklärung)